Ivanhoe – powieść historyczna sir Waltera Scotta
 Wilfred z Ivanhoe
 Ivanhoe (film 1913) – niemy film z 1913 roku
 Ivanhoe (film 1952) – film z 1952 roku w reżyserii Richarda Thorpe'a
 Ivanhoe (film 1982) – film telewizyjny z 1982 roku
 Ivanhoe (serial telewizyjny 1958) – 39-odcinkowy serial brytyjski, w którym rolę tytułową gra Roger Moore
 Ivanhoe (serial telewizyjny 1997) – 6-odcinkowy serial koprodukcji A&E i BBC, w którym w głównych rolach gra Steven Waddington jako Ivanhoe, Ciarán Hinds jako Sir Brian de Bois-Guilbert

Miejscowości w USA:
 Ivanhoe – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Ivanhoe – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Ivanhoe – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tyler
 Ivanhoe – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
 Ivanhoe – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Wythe

Gminy w USA:
 Ivanhoe (ang. Ivanhoe Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Ivanhoe (ang. Ivanhoe Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville

Miejscowości w Australii:
 Ivanhoe – miasto w Nowej Południowej Walii
 Ivanhoe – dzielnica Melbourne